

Persone
 Carlos Enrique Aparicio (1985–) – calciatore salvadoregno
 Huáscar Aparicio (1972-2013) – cantante boliviano
 José Aparicio (1773-1838) – pittore neoclassico spagnolo
 Julio Aparicio Díaz (1969–) – torero spagnolo
 Luis Aparicio (1934–) – giocatore di baseball venezuelano
 Nestor Aparicio (1968–) – speaker radiofonico americano
 Rafaela Aparicio (1906-1996) – attrice spagnola
 Severo Aparicio Quispe (1923-2013) – vescovo cattolico peruviano
 Sofia Aparício (1970–) – modella e attrice portoghese
 Timoteo Aparicio – leader uruguaiano della Revolución de las Lanzas

Altro
4232 Aparicio – asteroide
Aparicio – località e sito archeologico nello stato messicano di Veracruz